Звездино — название населённых пунктов в России:
 Звездино — село в Москаленском районе Омской области.
 Звездино — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Звездино — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.